Strategie (z řeckého strategos, generál < stratos (vojsko, výprava) + agein, vést) je dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení nějakého cíle. Může dále jít:

politologie a vojenství
 stratég, post v starověkém Řecku. 
 vojenská strategie (je rozdíl mezi taktikou a strategií)

biologie
 životní strategie organismů – K-stratég, R-stratég, S-stratég

ekonomika
 obchodní strategie
 strategický plán rozvoje – dokumentů územního celku vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu
 marketingová strategie - součást strategie subjektu (právnického (nejen obchodní společnosti), ale i fyzického), která říká, jak pomocí marketinku dosáhnout stanovených cílů.

hry
 Strategie (teorie her) v teorii her,
 strategické počítačové hry.
 strategie šachu

jiné 
 Strategie (časopis) – časopis

Externí odkazy